Pombia (Griekenland), plaats op het Griekse eiland Kreta.
 Pombia (Italië), gemeente in de Italiaanse provincie Novara, regio Piëmont.